Kiur (Ci) – jednostka radioaktywności równa 3,7 x 1010 Bq
 Kiur (Cm) – radioaktywny pierwiastek z grupy aktynowców o liczbie atomowej 96